Lebensmittelkrise steht für:
 Lebensmittelskandal
 Nahrungsmittelpreiskrise 2007–2008
 Hungerkrise am Horn von Afrika 2011

Siehe auch:
 Hungersnot
 Welthunger

en:Food crisis
fr:Choc alimentaire
it:Crisi alimentare
ja:食糧危機